Michael Florent van Langren, dit Langrenus (1598–1675), cosmographe et astronome belge ;
 , dit Manfred Langrenus (1903–1980), chimiste autrichien ; 
 Langrenus, cratère lunaire nommé en l'honneur de Michael Florent van Langren.